L'expression Bibliothèque nationale et universitaire peut faire référence : 

à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ;
à la Bibliothèque nationale et universitaire de Skopje ;
à la Bibliothèque nationale et universitaire de Zagreb.